David Falco, photographe français.
 David Berkowitz né Richard David Falco (1953-), tueur en série américain.